Philipp von Schleswig-Holstein-Sonderburg ist der Name folgender Personen:
* Philipp von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1584–1663), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, siehe Philipp (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
 Philipp Ernst von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1673–1729), Offizier in dänischen Diensten und Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, siehe Philipp Ernst (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) 
 Philipp Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg (1620–1689), Herzog von und Begründer der Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg, siehe Philipp Ludwig (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg)